Билли Кид (; 1859—1891) — американский преступник. Его жизнь и приключения вдохновляют режиссёров, музыкантов, писателей:

 Фильмы
  — американский фильм 1930 года.
  — американский фильм 1941 года, ремейк одноимённой ленты 1930 года.
 Пэт Гэрретт и Билли Кид — американский фильм 1973 года.
  — американский телефильм 1989 года.

 Музыка
 Pat Garrett & Billy the Kid — саундтрек к фильму 1973 года.
  — песня (1974) Билли Джоэла.
  — песня (1992) .

 Комиксы
  — комикс (1957—1983) от , США.
  — комикс (1962) серии «Счастливчик Люк», Бельгия.

 Прочее
  — балет 1938 года композитора Аарона Копленда и хореографа .

См. также 
 Уильям Кидд (1645—1701) — английский пират.
  (род. 1943) — американский горнолыжник.
  (род. 1956) — шотландский политик.